Babila kan avse:

 Babila, Syrien – en ort i Syrien

 Babila (ort) – en ort i Guinea

 Babila (folk) – en folkgrupp i Kongo-Kinshasa